Jequitinhonha kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Jequitinhonha (ort), Minas Gerais, 
 Jequitinhonha (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar